Андорра не имеет единой системы охраняемых природных территорий, та только предлагается к созданию. Вместо этого на территориях ряда объектов в Андорре действуют различные режимы охраны окружающей среды. Два объекта имеют статус природных парков, на территории четырёх (в том числе, в одном из природных парков) запрещена охота. Долина Мадриу-Перафита-Кларор числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также вместе с двумя природными парками защищена Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях международного значения.

Примечания 

Природа Андорры
Списки:Андорра